Příjmení Vojtek, Vojtková nebo Vojteková má více nositelů:

 František Vojtek (1911–1981) – katolický kněz, jezuita, filozof a politický vězeň
 Josef Vojtek (* 1965) – český zpěvák
 Martin Vojtek (* 1975) – český hokejista
 Peter Vojtek (* 1958) – slovenský generál
 Petr Vojtek (* 1967) – soudce Nejvyššího soudu České republiky
 Roman Vojtek  (* 1972) – český herec a zpěvák
 Tomáš Vojtek  (* 1993) – český atlet, vícebojař
 Václav Vojtek (* 1954) – český fotbalista

ženy
 Libuše Vojtková – česká tanečnice
 Magdaléna Vojteková (* 1937) – politička KSS z Prešovska, poslankyně FS za normalizace
 Marie Paříková rozená Vojtková (1909–1999) – česká operní pěvkyně, sopranistka, manželka dirigenta Otakara Paříka

Podobná jména 
Wojtek
 Medvěd Wojtek
 Wojtek Wolski